Platou har flere betydninger:

Efternavn 
Efternavn, der henviser til blandt andre:

 Carl Nicolai Stoud Platou (1809–1888) – norsk embedsmand
 Christian Emil Stoud Platou (1861–1923) – norsk jernbanemand
 Fredrik Christian Stoud Platou (1811–1891) – norsk jurist
 Karen Platou (1879–1950) – stortingsrepræsentant
 Ludvig Stoud Platou (1778–1833) – norsk professor
 Oscar Ludvig Stoud Platou (1845–1929) – norsk jurist

Andet 
 Platou (analyse) − norsk analysebureau